Švýcarská hokejová liga – sezóna 1996/1997. Vítězem se stal tým SC Bern. V tomto ročníku se nesestupovalo.

Základní část

Mistrovské kolo

Kvalifikace do play-off

Play off 

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1996
Lední hokej v roce 1997